Az Izabella név a spanyolban, a katalánban, olaszban valójában az Erzsébet megfelelője.

II. Izabella jeruzsálemi királynő (1212–1228)
II. Izabella spanyol királynő (1830–1904)

Kapcsolódó szócikkek 
II. Erzsébet brit királynő